Kaletnik bezeichnet Dörfer in Polen:
 Kaletnik (Koluszki), Dorf der Gmina Koluszki in der Woiwodschaft Łódź
 Kaletnik (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki in der Woiwodschaft Podlachien